My Boss, My Hero (pel·lícula), film sud-coreà del 2001
 My Boss My Hero (sèrie), drama japonès del 2006